Antônio Madeira foi um oficlidista de música popular brasileira.